
Die Liste gibt einen Überblick über alle Abgeordneten des Consiglio Grande e Generale, der Legislative San Marinos, in der 25. Legislaturperiode von 2001 bis 2006.

Zusammensetzung 
Nach den Parlamentswahlen vom 10. Juni 2001 setzte sich der Consiglio Grande e Generale wie folgt zusammen.

Abkürzungen 
 ANS: Alleanza Nazionale Sammarinese
 APDS: Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi per la Repubblica
 PDCS: Partito Democratico Cristiano Sammarinese
 PdD: Partito dei Democratici
 PSS: Partito Socialista Sammarinese
 RCS: Rifondazione Comunista Sammarinese

Anmerkungen 
In der Spalte Liste ist die Listenzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Parlamentswahl angegeben. Parteiwechsel während der Legislaturperiode sind in der Spalte Kommentar vermerkt.

Das san-marinesische Wahlrecht kennt keine Rangfolge der Kandidaten auf der Wahlliste wie bei Wahlen zum deutschen Bundestag. Die Bezeichnung Listenplatz bezieht sich auf die Sortierung nach der Anzahl der für den Kandidaten abgegebenen Stimmen.

Veränderungen 

Emma Rossi verstarb am 20. Oktober 2003, für sie rückte Fabio Canini nach.

Literatur 
 Domenico Gasperoni: I Governi di San Marino. Storia e personaggi. AIEP Editore, Serravalle 2015, ISBN 978-88-6086-118-4, S. 259–274.

Weblinks

Einzelnachweise 

!25